Die Abkürzung UACh steht für:

 Universidad Austral de Chile
 Universidad Autónoma Chapingo

UACH